Endor bezeichnet:
 En Dor, ein biblischer Ort
 Hexe von Endor, eine Figur aus dem 1. Buch Samuel
 Endor, einen fiktiven Himmelskörper aus Star Wars, siehe Orte aus Star Wars#Endor
 Endor, das fiktive Land Mittelerde aus Tolkiens Welt in der Sprache der Elben
 Endor, eine Hafenstadt sowie die gleichnamige Region in Wolfgang Hohlbeins Enwor-Saga
ENDOR steht für:
 , Elektron-Kern-Doppelresonanz, eine spezielle Form der ESR-Spektroskopie
 Endor AG (ISIN: DE0005491666), ein deutscher Anbieter von Spielkonsolenzubehör aus Landshut

ENDOR